Carpoteca (do grego: καρπός = karpos, fruto + ϑήκη = theke, caixa, coleção, depósito) é literalmente um local onde se guardam frutos. Uma definição mais completa diz ser um espaço destinado a uma coleção de informações sobre plantas frutíferas e frutos.

Ligações externas
Matéria sobre carpotecas no Ciência Hoje
Carpoteca Herbário do Instituto Federal - campus São Roque 

Botânica